Candela regia puede referirse a:

El nombre común de la planta Verbascum simplex.
El nombre común de la planta Verbascum thapsus.